Hong Kong Open steht für:
 Hong Kong Open (Badminton), Badmintonturnier
 Hong Kong Open (Snooker), Snookerturnier
 Hong Kong Open (Squash), Squashturnier
 Hong Kong Open (Golf), Golfturnier